Ри́совое — название населённых пунктов в России:

 Рисовое — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Рисовое — село в Анучинском районе Приморского края.